van der Heijden ist der Familienname folgender Personen:
 Adrianus Franciscus Theodorus van der Heijden (* 1951), niederländischer Schriftsteller
 Harold van der Heijden (* 1960), niederländischer Schachkomponist
 Jan-Arie van der Heijden (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Laura van der Heijden (* 1990), niederländische Handballspielerin
 Milou van der Heijden (* 1990), niederländische Squashspielerin
 Paul van der Heijden (* 1949), niederländischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Von der Heiden
 Haiden
 Hayden
 Heyden
 Heiden